Treibmittel steht für:
 Treibmittel, Hilfsmittel zur Herstellung von Schaumstoffen, siehe Schaumstoff#Schäumverfahren
 Treibgas, Hilfsmittel zur Zerstäubung von Teilchen mit Spraydosen
 Treibladung, Hilfsmittel zur Beschleunigung von Geschossen 

Siehe auch:
 Triebmittel, Hilfsmittel beim Backen